Baquedano hace referencia a varios artículos (el nombre original es el topónimo español):

Lugares 
 Baquedano (Navarra), concejo del municipio de Améscoa Baja, comunidad foral de Navarra.

Personas 
 Baquedano (apellido)
 Lucía Baquedano (1938-), escritora española.
 Manuel Baquedano (1823-1897), general chileno que participó en la Guerra del Pacífico.

 Artículos relacionados con el personaje chileno 
 Estación Baquedano, a 111 km de Antofagasta, perteneciente a la comuna de Sierra Gorda.
 Baquedano, estación de combinación ferroviaria que forma parte de la red del Metro de Santiago de Chile.
 Plaza Baquedano, vía pública en la ciudad de Santiago de Chile.
 Fuerte Baquedano, complejo militar del Ejército de Chile en la comuna de Huara, al interior del puerto de Iquique.
 Fragata Baquedano.
 Buque escuela General Baquedano.
 Baquedano, nombre de fundación de Coyhaique'''.